

Костшеви — село в гміні Ґалевіце Верушовського повіту Лодзинського воєводства
 Костшеви — село в гміні Єзьорани Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства